Un changeling (ou changelin) est, dans le folklore européen, un leurre abandonné par les fées en échange de nouveau-nés enlevés à leurs parents.

Cinéma et télévision 

 Changeling est le nom d'un des premiers membres des X-Men.
 The Changeling est un film américain réalisé par George Terwilliger en 1914.
 The Changeling est le titre original du film canadien L'Enfant du diable, réalisé par Peter Medak en 1980.
 The Changeling est un téléfilm britannique réalisé par Simon Curtis en 1994.
 The Changeling est un film germano-israélien réalisé par Gábor Altorjay en 2002.
 The Changeling est un film américain réalisé par Jay Stern en 2006.
 Changeling est le titre original du film américain L'Échange réalisé par Clint Eastwood en 2008.

Littérature 

 Changeling est le titre d'un roman de Roger Zelazny (1980, titre français : L'Enfant tombé de nulle part).
 Changeling est un des alias de Beast Boy, un personnage de DC Comics.
 The Changeling est un livre américain de Zilpha Keatley Snyder, publié en 1970.
 The Changeling est une pièce de théâtre écrite par Thomas Middleton et William Rowley en 1622 et publiée pour la première fois en 1653.

Musique 

 The Changeling est un album du groupe Toyah sorti en 1982.
 The Changeling est une chanson de The Doors extrait de l'album L.A. Woman

Jeux de rôle 

 Changelin : Le Songe () est un jeu de rôle américain édité par White Wolf Publishing (1995).
  est la nouvelle version du jeu précédent (2007), inédite en français.
 Les changelins sont une race d'humanoïdes issus de croisements entre Doppelgängers et humains, dans le décor de campagne Eberron du jeu de rôle Donjons et Dragons.